Турильд Вульфф (; 1 апреля 1877—1917) — шведский ботаник и полярный исследователь.

Биография 
Родился 1 апреля 1877 в городе Гётеборг.

В 1902 году он получил степень доктора наук в Лундском университете за диссертацию на основе наблюдений, сделанных им во время шведско-российской геодезической экспедиции на Шпицберген.

В 1905-09 годах Вуллф был ассистентом-исследователем в области садоводства («Centralanstalten för försöksväsendet på jordbruksområdet»), в 1909-13 годах доцентом по ботанике колледж Стокгольмского университета. В 1911 он путешествовал по Исландии вместе со своим другом, шведским писателем Альбертом Энгстремом.

Турильд Вулфф принимал участие во «Второй Тулесской экспедиции», которую возглавил Кнуд Расмуссен. На обратном пути экспедиция пострадала от плохой погоды и недостаточного снабжения, что привело к потерям, одной из которых был Вуллф. Турильд Вулфф умер от переутомления в августе-сентябре 1917 года у мыса «Cape Agassiz» ледника «Humboldt Glacier» в северо-западной Гренландии.

Эпонимы 
 Гренладский вид «Braya thorild-wulffii» (Brassicaceae) назван в его честь в 1923 году.
 Полуостров на севере Гренландии «'Wulff Land»' назван в его честь.

Отдельные публикации 
 Studien über verstopfte Spaltöffnungen. Österreichische Botanische Zeitschrift 48(1898), s. 201—209, 252—258, 298—307.
 Arktiska sommardagar. Ord och bild, 9(1900), s. 305—326.
 Botanische Беобахтунген aus Spitzbergen. Lund. 1902.
 En epidemisk svampsjukdom i våra furuplanteringar. Lund.
 Observations botaniques faites au Spitzberg : trad. de l’allemand par Marcel H. Hardy à Данди. Missions скьентификес pour la mesure d’arc de méridien au Spitzberg … Mission suédoise ; T. 2 : Sect.10. 1903. Stockholm. 1903.
 Nyare undersökningar öfver kräftsjukdomen och gummiflödet hos våra fruktträd. Stockholm: Aftonbladets tr. 1905.
 Plasmodesmenstudien. Österreichische Botanische Zeitschrift 56(1906), s. 1-8, 60-69.
 Ur våra fruktträds äldsta historia en studie i kulturhistorisk pomologi. Stockholm. 1906.
 Stenfruktmögel : En hotande svampsjukdom på körsbär och plommon. Landtbruksakademien. Flygblad ; 5. 1906. Stockholm. 1906.
 Den amerikanska krusbärsmjöldaggen : dess natur och utbredning samt kampen mot densamma. Meddelanden från Centralanstalten för försöksväsendet på jordbruksområdet, 99-1780368-8 ; 1. Stockholm. 1907.
 Gamla fruktträd. Stockholm. 1907.
 Indisk arkitektur. Stockholm. 1907.
 David Bergendal : 4/5 1855. 23/9 1908. Stockholm. 1908.
 Krussjuka hos potatis. Centralanstalten för försöksväsendet på jordbruksområdet. Flygblad ; 3. 1908. Stockholm. 1908.
 Pricksjuka hos äpple. Linköping. 1910.
 «Olof Eneroths efterlämnade manuskript». Sveriges pomologiska förenings årsskrift 1911(12):12-14. 1911. 0371-2184. ISSN 0371-2184.
 Linnés «willrunor» i Göteborgstrakten. Stockholm. 1911.
 Konsthandtverkarnes gilles utställning af konsthandtverk från Java och Kina : Konstnärshuset ; Smålandsgatan 7 ; 15 апреля — 1 maj 1915. Stockholm. 1915 -????.
 Gamla fruktträd : en naturskyddsuppsats. Stockholm. 1919.
 Lind, J (1924). Fungi collected on the north-coast of Greenland by the late Д Th. Wulff. Meddelelser om Grønland ; 64:12 Den Anden Thule Ekspedition til Grønlands Nordkyst 1916-18 ; 12. Köpenhamn.
 Lynge, Bernt (1923). lichens collected on the north-coast of Greenland by the late Д Th. Wulff. Meddelelser om Grønland ; 64 :11Den Anden Thule Ekspedition til Grønlands Nordkyst 1916-18 ; 11. Köpenhamn.
 Grönländska dagböcker. Stockholm. 1934.

Примечания

Ссылки 
 Wulff, Thorild

Ботаники Швеции
Путешественники Швеции
Исследователи Арктики
Преподаватели Стокгольмского университета